Mácsai ist der Familienname folgender Personen:
 István Mácsai (* 1922), ungarischer Maler
 Zoltán Mácsai (* 1985), ungarischer Hornist